Az 1927-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a huszonegyedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban hét csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. Óbudai TE 8, 2. BSzKRt SE 4, 3. BEAC 4 pont, a Postás SE és a VAC visszalépett.

Vidék 
1. MOVE Eger SE, 2. Szegedi UE, 3. Pannonia UE Sopron, 4. Tatatóvárosi AC

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Pánczél Lajos: A magyar vizipóló története (1934)
Sport-évkönyv 1927

1927
Magyarferfivizilabdabajnoksag